

W Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Radków – miasto
 Radków – część wsi Bychawka Pierwsza w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Radków – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Telatyn 
 Radków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków 
 Radków – dawna gromada

Zobacz też 
 Radków-Kolonia